Hr. Ms. O 14, een Nederlandse onderzeeboot van de O 12-klasse.
 USS O-14, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.